Антюх Наталія Миколаївна (, нар. 26 червня 1981) — російська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Антюх Денис Миколайович (нар. 30 липня 1997) — український футболіст, лівий вінгер луганської «Зорі».